

Accezioni comuni 
 Abbazia – tipo di monastero

Geografia 
 
 Abbazia – città della Regione litoraneo-montana

 
 Abbazia – frazione di Albino in provincia di Bergamo
 Abbazia Pisani – l'unica frazione di Villa del Conte in provincia di Padova